«Обратная связь» — советский фильм  года, производственная драма по мотивам одноименной пьесы Александра Гельмана.

Сюжет 
В Новогуринск, где строится крупный нефтехимический комбинат, приезжает вновь назначенный секретарь горкома Леонид Сакулин. Бывшая начальница планово-экономического отдела строительного комбината Вязникова, пониженная до старшего экономиста, настойчиво пытается рассказать ему о тяжёлой ситуации, которая сложилась на предприятии. После знакомства с расчётными материалами, которые предоставила ему Вязникова, Сакулин понимает, что досрочная сдача одной из линий предприятия приведёт к тому, что весь комбинат будет сдан гораздо позже намеченного срока, а государство понесёт громадные убытки. Сакулин пытается воспрепятствовать досрочной сдаче первой линии, и хотя он не находит поддержки ни у руководства стройки, ни у руководства города, он не оставляет свои настойчивые попытки. Добившись, что о ситуации со строительством узнали на самом верху, он в итоге проигрывает свою битву — повернуть вспять махину государственного аппарата оказывается невозможным.

С Сакулиным соглашается и обком, и ЦК, однако руководство страны делает иной вывод из вскрывшегося факта. Опираясь на обещания начальника строительства, промышленность уже запланировала использование продукции первой линии, и задержка её запуска вызовет гораздо бо́льшие убытки по всей стране. Именно поэтому прежнее решение оставляют в силе, одновременно привлекая дополнительные ресурсы из других объектов для ликвидации разрыва между запуском одной из линий и вводом в строй всего комбината.

Съёмки фильма проходили на Нижнекамском НПЗ, в съёмках участвовали его рабочие.

Одновременно с советской экранизацией вышла восточногерманская версия режиссёра Лотара Беллага под названием «Rückkopplung».

В ролях 
 Олег Янковский — Леонид Александрович Сакулин, первый секретарь горкома КПСС Новогуринска
 Михаил Ульянов — Игнат Максимович Нурков, начальник строительства комбината, управляющий трестом
 Кирилл Лавров — Владимир Борисович Окунев, секретарь обкома КПСС по строительству
 Людмила Гурченко — Маргарита Илларионовна Вязникова, экономист планово-экономического отдела треста 
 Игорь Владимиров — Роман Матвеевич Лоншаков, первый секретарь обкома КПСС
 Михаил Погоржельский — Павел Николаевич Кознаков, главный инженер строительства комбината
 Всеволод Кузнецов — Всеволод Анатольевич Тимонин, сотрудник обкома КПСС
 Игорь Дмитриев — Глеб Валерьянович Артюшкин, парторг комбината
 Дмитрий Кривцов — Виктор Григорьевич Аблов, сотрудник проектного института
 Елена Ставрогина — Вера Васильевна, секретарь Сакулина
 Леонид Неведомский — Рамадов, член бюро горкома
 Валентина Талызина — Петрова
 Наталья Гундарева — Медведева, член бюро горкома, секретарь горкома по культуре
 Николай Сытин — Кухаренко, член бюро горкома
 Виктор Трегубович — Кроль, дорожный мастер на строительстве комбината
 Зоя Василькова — член бюро горкома
 Фёдор Одиноков — Фёдор Иванович Аверьянов, мастер, член бюро горкома
 Георгий Штиль — Георгий Антонович, директор Дворца культуры города
Сергей Заморев — секретарь Окунева (эпизод)

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Александр Гельман
 Режиссёр-постановщик — Виктор Трегубович
 Главный оператор — Эдуард Розовский
 Главный художник — Грачья Мекинян
 Композитор — Алексей Рыбников

Примечания

Ссылки 
 Информация о фильме на kino-teatr

Фильмы-драмы СССР
Фильмы СССР 1977 года
Фильмы Виктора Трегубовича
Фильмы с музыкой Алексея Рыбникова
Производственные фильмы
Фильмы студии «Ленфильм»
Экранизации литературных произведений Александра Гельмана